Storz è un nome di famiglia tedesco.

 Angelika Renate Storz-Chakarji (* 1953) – diplomatico tedesco
 Bernd Storz (* 1951) – scrittore tedesco

 Claudia Storz (* 1948) – scrittore svizzero
 Cornelia Storz (* 1965) – studioso tedesco
 Dieter Storz (* 1958) – storico tedesco
 Eberhard Storz (* 1941) – attore tedesco
 Erich Storz (1927-2016) – cantante tedesco
 Gerhard Storz (1898-1983) – pedagogo tedesco
 Gisela T. Storz (* 1962) – biologo americano
 Guido Storz (1847-1919) – inventore tedesco
 Hans-Peter Storz (* 1960) – teologo tedesco
 Harald Storz (* 1957)
 Harry Werner Storz (1904-1982) – sprinter tedesco
 Johannes Storz (1830-1918) – politico tedesco
 Karl Storz (1911-1996) – inventore tedesco
 Martin Storz (1900-1995) – agricoltore tedesco
 Oliver Storz (1929-2011) – regista tedesco
 Sybill Storz (* 1937) – manager tedesco
 Thiemo Storz (* 1991) – corridore tedesco
 Walter Storz (1906-1974) – orologiaio tedesco
 Wilhelm Storz (1897-1985) – giurista tedesco
 Wolfgang Storz (* 1954) – giornalista tedesco

Aziende
 Karl Storz Endoskope – azienda tedesca nella tecnologia medica

Premi
 Gerhard-Storz-Preis – premio teatrale

Tecnologia
 Storz – accoppiamento delle manichette